Очаге је насеље у Србији у општини Богатић у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 399 становника.

Манастир Илиње

Демографија 
У насељу Очаге живи 317 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,3 година (38,2 код мушкараца и 38,3 код жена). У насељу има 124 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,29.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији